Le tournoi de tennis de Copenhague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 6 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Šafářová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Johanna Larsson et Jasmin Wöhr.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Copenhague
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Copenhague
Sport au Danemark en 2011
Tennis en juin 2011